Nicole « Nico » Collard est un personnage fictif de la série vidéoludique Les Chevaliers de Baphomet. Elle habite à Paris au 361, rue Jarry et travaille comme journaliste pour un petit journal à sensation, La Liberté duquel elle démissionne lors du . Elle a cependant fait des études en photographie et s'est spécialisée dans le minimalisme, car cela coûtait moins cher. Elle a eu l'occasion de travailler comme photographe-reporter dans le premier épisode, et c'est justement en prenant des photos, après l'explosion du Café de la chandelle verte, qu'elle rencontra George Stobbart.

Sa mère ayant disparu avec son nouveau petit ami et son père, Thierry Collard, étant décédé dans un accident d'avion alors qu'elle était toute jeune, Nicole a dû apprendre à se débrouiller seule. C'est pourquoi elle est très indépendante et ne fait pas facilement confiance aux autres. C'est aussi une jeune femme fière, qui n'est pas très riche et qui a peu d'amis. Journaliste de profession, elle enquête sur une série de meurtres étranges commis par des personnages déguisés. Elle est donc présente sur les lieux de l'attentat du bar de la "Chandelle verte", perpétré par un... clown. Elle y fait la connaissance de George Stobbart, un Américain en vacances bien décidé à découvrir pourquoi il a failli y perdre la vie... Froide et cassante, Nicole finira malgré tout par aider George à mener son enquête.

Nicole Collard entretient une relation amicale avec André Lobineau, un jeune historien médiéviste qui en pince pour elle, et dont les connaissances permettront de faire progresser l'enquête. Mais, jaloux l'un de l'autre, George Stobbart et André Lobineau se vouent une inimitié mutuelle.

Il est dit dans le deuxième épisode que son grand-père travaillait dans une fonderie.

Simple alliée et source de documentation du héros dans le premier opus de la série (Les Chevaliers de Baphomet), Nicole Collard se voit, dès le deuxième ([[Les Chevaliers de Baphomet : les Boucliers de Quetzalcoatl|Les Boucliers de Quetzalcoatl]]), propulsée au rang d'héroïne en tant que personnage jouable. Toutefois, dans la version Director's Cut du premier épisode sorti en 2009, quelques scènes ont été rajoutées dans lesquelles elle est un personnage jouable. Désormais, le joueur pourra incarner Nicole Collard dans quelques séquences, même si George Stobbart restera toujours au premier plan. Elle lui sauvera même la vie à plusieurs reprises. Ajoutons à cela un zeste de romance entre les deux protagonistes ; love story'' toujours esquissée, mais jamais concrétisée.
 

Personnage des Chevaliers de Baphomet
Personnage de fiction lié à Paris
Personnage féminin de jeu vidéo